Szinán személynév nevezetes viselői
Oszmán-törökök
 Hadim Szinán pasa (1459–1517) , gúnynevén „az Eunuch”, 1516–1517 között az Oszmán Birodalom nagyvezíre.
 Szinán pasa (admirális) (†1553) , I. Szulejmán flottájának parancsnoka, kapudán pasa.
 Szinán pasa mecset (Isztambul), (Sinanüddin) Szinán pasa admirális mecsetje Isztambulban, Mimar Szinán építész műve.
 Mimar Kodzsa Szinán (1489-1588), , az Oszmán Birodalom építésze, becenevén  „a Nagy Építész”.
 Kodzsa Szinán pasa (1520-1596), vagy Arnavut Kodzsa Szinán pasa, , 1580–1596 között öt alkalommal az Oszmán Birodalom nagyvezíre.
 Szinán pasa mecset (Damaszkusz), Kodzsa Szinán pasa mecsetje Damaszkuszban. 
 Juszuf Szinán pasa (1545-1606), , , kalóz, janicsáraga, 1596-ban az Oszmán Birodalom nagyvezíre.
 Szinán pasa mecset (Prizren), (Cığalazade) Juszuf Szinán pasa mecsetje Koszovóban.
Arabok
 Rásíd ad-Dín Szinán (1135k–1193), , más neveken Szinán ibn Szalman ibn Muhammad vagy Abu al-Hasszán Szinán ibn Szulejmán ibn Muhammad, izmailita aszaszin szektavezér Szíriában, a harmadik keresztes hadjárat idején, becenevén „a hegyek vénje”.

Földrajz
 Kína
 Szinan, Tungzsen városhoz tartozó közigazgatási egység Kujcsou tartományban
lásd még
 Sinan (egyértelműsítő lap)